Blokowanie – jeden z niedojrzałych mechanizmów obronnych polegający na wstrzymywaniu impulsów, myśli i uczuć, wyrażający się napięciem.

Mechanizmy obronne